Timão e Pumba é um nome aportuguesado no Brasil do inglês Timon and Pumbaa. Pode referir-se a:

 Timon and Pumbaa, personagens do filme O Rei Leão de 1994, realizado pela Disney
 Timão e Pumba tem 32 e 27 anos.